LTG steht für:
 Lamotrigin,  Antiepileptikum 
 Lieutenant General, siehe Generalleutnant
 Line Trunc Group, eine Hardware-Komponente von Telefonvermittlungssystemen
 Lufttransportgeschwader, siehe Luftfracht und Geschwader
 Lietuvos geležinkeliai, litauisches Bahnunternehmen

ltg steht für:
 Lettgallische Sprache, Sprachcode nach ISO 639-3

Ltg. steht für:
 Leitung

Abkürzung